Гордана је словенско женско име.

Значење 
Име је изведено од придева „горда“ у значењу „поносна“. У народној свести оличава горду, достојанствену, поносну особу што је по карактеру чини „прижељкиваним“ именом јер изражава родитељску жељу да дете названо овим именом буде онакво како су га замислили, односно какво би они желели да буде. Од овог имена изведено је име Гоца.

Слична имена 
Име Гордан представља корен овог имена, а Гоца је изведено као надимак из овог имена.

Познати људи са овим именом 
 Гордана Бабић-Ђорђевић, некадашњи српски историчар уметности, дописни члан САНУ
 Гордана Гаџић, српска глумица
 Гордана Ђурђевић-Димић, српска глумица
 Гордана Ковачевић, некадашња југословенскa и српска филмска и позоришна глумица
 Гордана Куић, српска књижевница
 Гордана Павловић-Лажетић, професорка Математичког факултета у Београду
 Гордана Лазаревић, српска певачица
 Гордана Перкучин, југословенска и српска стонотенисерка
 Гордана Поп Лазић, српска политичарка, бивша народна посланица у Скупштини Србије, бивша потпредседница Српске радикалне странке и бивша председница општине Земун
 Гордана Гоца Тржан, српска певачица

Извори 

Српска имена
Хрватска имена
Словенска имена
Женска имена